Kalik ist eine Biermarke von den Bahamas.

Kalik oder Kálik ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Kalik (1818–1866), erster Leiter des Evidenzbüros, des militärischen Nachrichtendienstes der k.u.k. Monarchie
 Michail Naumowitsch Kalik (1927–2017), sowjetisch-israelischer Regisseur und Drehbuchautor
 Václav Kálik (* 1891 in Opava (Troppau, Schlesien); † 18. Nov. 1951 in Prag), Komponist und Dirigent